Municipio de Magnolia puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:
Municipio de Magnolia (condado de Columbia, Arkansas)
Municipio de Magnolia (condado de Duplin, Carolina del Norte)
Municipio de Magnolia (condado de Putnam, Illinois)
Municipio de Magnolia (condado de Harrison, Iowa)
Municipio de Magnolia (condado de Rock, Minnesota)